Schnobrich ist der Familienname folgender Personen:

 Matt Schnobrich (* 1978), US-amerikanischer Ruderer 
 Tim Schnobrich (* 1968), deutsch-US-amerikanischer Eishockeyspieler